Die Premyer Liqası 1996/97 war die sechste Auflage der höchsten Fußball-Spielklasse von Aserbaidschan. Die Spielzeit begann am 18. September 1996 und endete am 1. Juni 1997. Meister wurde Titelverteidiger Neftçi Baku PFK. Mit Ausnahme des zweiten Spieltags war das Team stets Tabellenführer.

Vereine

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Torschützenliste

Weblinks 
 Azerbaycan Peşəkar Futbol Liqasının rəsmi saytı auf pfl.az

Einzelnachweise 

1996
Fußballsaison 1996/97